Als Faraday-Medaille werden folgende Preise und Auszeichnungen bezeichnet:

* Faraday-Medaille (IOP), Preis des britischen Institute of Physics
 Faraday-Medaille (IET), Preis der Institution of Engineering and Technology
 Faraday-Medaille (Elektrochemie), Preis der Electrochemistry Group der Royal Society of Chemistry

Ebenfalls mit einer Medaille verbunden sind:
 Michael-Faraday-Preis der Royal Society
 Faraday-Vorlesung und -Preis (Faraday Lectureship Prize) der Royal Society of Chemistry